Ctenanthe är ett släkte av strimbladsväxter. Ctenanthe ingår i familjen strimbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strimbladsväxter
Ctenanthe